Köpmannen i Venedig kan syfta på:

 Köpmannen i Venedig – en komedi av William Shakespeare
 Köpmannen i Venedig (1923) – en tysk film från 1923
 Köpmannen i Venedig (film) – amerikansk-italiensk-brittisk-luxemburgsk film från 2004